

Presentación previa 
James Cerretani y Antal van der Duim lograron defender el título con éxito.

James Cerretani y Antal van der Duim ganaron el título tras derrotar en la final Austin Krajicek y Mitchell Krueger.

Cabeza de serie

  Philip Bester  /  Peter Polansky (Cuartos de final)
  André Ghem /  João Souza (Primera ronda)

<ol start=3>
  Austin Krajicek /  Mitchell Krueger ''(Finalistas)
 ''' James Cerretani /  Antal van der Duim (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Guadalupe 2016